British Rail Class 325 — британский двухсистемный почтовый электропоезд, произведённый компанией ABB на основе British Rail Class 319.

Описание 
Конструкция основана на пассажирском двухсистемном  . ТЭД этих составов идентичны, с возможностью работы на линиях 25 кВ переменного тока (AC) через верхний токосъёмник или 750 В постоянного тока (DC) через нижний токосъёмник, что типично для линий южного региона. Пассажирские сидения отсутствуют, погрузка почты осуществляется через дверные проёмы с рольставнями. Корпус позаимствован у асинхронных поездов семейства Networker. Электропоезд имеет лишь единственный аналог в мире — почтовую модификацию TGV.

Эксплуатация 
Почтовый электропоезд был заказан в British Railways в 1994 году под первоначальным обозначением class 350. Контракты на обслуживание продлевались частными операторами, на сегодняшний день это единственный специализированный почтовый подвижной состав железных дорог Великобритании (отсеки для почты имеются в вагонах mark 3).

Примечания 

Электропоезда Великобритании
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 1995 году